Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 6. und 7. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameister wurde der britische Titelverteidiger, Olympiasieger von 2012, amtierende Weltmeister und Vizeeuropameister von 2006 Greg Rutherford.Rang zwei belegte der schwedische EM-Dritte von 2012 Michel Tornéus.Bronze ging an den zweifachen Vizeweltmeister (2005/2013) Ignisious Gaisah aus den Niederlanden.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der Großbritannien Europameister Greg Rutherford im Finale mit 8,25 m bei einem Rückenwind von 0,5 m/s, womit er 22 Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm 21, zum Weltrekord 73 Zentimeter.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen mitbenannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. Juli 2016, 13:10 Uhr

23 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 8,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteiln nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 7,80 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
7. Juli 2016, 18:20 Uhr

Weblinks 
 06–10 JUL 2016, European Championships, Results, european-athletics.com, abgerufen am 19. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Amsterdam (Niederlande), 06.07 - 10.07.2016, leichtathletik.de, abgerufen am 19. März 2023
 Men Long Jump Athletics XXIII European Championships 2016 Amsterdam (NED), todor66.com, abgerufen am 19. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 24th European Athletics Championships Amsterdam NED 06–10 JUL 2016 Olympisch Stadion, Men Long Jump, S. 709, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 19. März 2023
 Track and Field Statistics, XXIII European Championship, Amsterdam 2016, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 19. März 2023

Videolinks 
 Greg Rutherford - European Championships 2016, Interview, youtube.com, abgerufen am 19. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung Manner